Лакомова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Лакомова, Агафья Владимировна (1915—?) — виноградарь, Герой Социалистического Труда (1955). 
 Лакомова, Валентина Васильевна (1933—2003) — птичница, Герой Социалистического Труда (1971).